Наурызбаева — женская форма фамилии .

 Известные носительницы 
 Наурызбаева, Татьяна Касымовна (1948—1998) — казахстанский театральный педагог, заслуженный деятель Казахстана.

 См. также 
 Наурызбаев